Framke ist der Familienname folgender Personen:

 Günther Framke (* 1912), deutscher Fußballspieler
 Klaus-Dieter Framke (1942–1977), deutscher Badmintonspieler